Rock Falls (Illinois)
Rock Falls (Iowa)

Desambiguações de topônimos